est la formule brute de 9 isomères.

 Alcool
 éthèn-1,1,2,2-tétrol, numéro CAS 
 Aldéhyde
 2-hydropéroxy-2-hydroxyacétaldéhyde, numérao CAS 
 2,2,2-trihydroxyacétaldéhyde, numérao CAS 
 Acide carboxylique
 acide 2,2-hydroxyacétique, numéro CAS 
 acide 2-hydropéroxyacétique,numéro CAS 
 Peracide
 acide 2-hydroxyéthaneperoxoïque, numéro CAS 
 Peroxyde
 1,2,4,5-tétroxane, numéro CAS 
 Ester
 formiate d'hydroperoxyméthanol, numéro CAS 
 formiate de méthanediol, numéro CAS